Sorlaatsoq bezeichnet:
 Sorlaatsoq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sorlaatsoq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland